La Psychologie des foules peut faire référence à :

En psychologie sociale, la psychologie des foules est l’étude des phénomènes de foule et de ce qui la compose.

Titre 

Psychologie des Foules (1895), un essai de Gustave Le Bon.